Луизиана:
 Луизиана (; ; ) — штат на юге США, 18-й штат, вошедший в Союз.
 «Луизиана» () — датский музей современного искусства, расположенный в Хумлебеке на берегу Эресунна, в 35 км к северу от Копенгагена.
 Французская Луизиана — французские владения на территории современных США, в 1682—1762 и 1802—1803 годах.
 Луизианская покупка — сделка по приобретению Соединёнными Штатами французских владений в Северной Америке в 1803 году. Размер приобретённой территории по приблизительным оценкам равен 530 миллионов акров (2 100 000 км²).
 Луизиана (Новая Испания) — округ провинции Новая Испания с 1764 по 1803 год.
 Луизиана (дорога) — историческая дорога в Хорватии.